

Anno 
 422 o 422 a.C.

Codici 
 422 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Loomberah, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 422 – numero